Bua Yai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 86.776 de locuitori și o suprafață de 271,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon). 

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima